Cet article présente les résultats des élections communales à Graz.

2017

2012

2021

Notes et références 

Graz
Graz